Сагайда́чний — українське прізвище. Відомі носії:

 Петро Конашевич-Сагайдачний — Гетьман реєстрового козацтва та Війська Запорозького. Організатор успішних походів українських козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства.
 Сагайдачний Валерій Михайлович — піаніст, заслужений артист України.
 Григорій Сагайдачний — кошовий отаман Запорізької січі
 Сагайдачний Євген Якович — український маляр, декоратор і педагог.
 Сагайдачний Павло Порфирович (1922—2009) — командир відділення розвідки 314-го артилерійського полку 149-ї Новгород-Волинської Червонопрапорної стрілецької дивізії 3-ї гвардійської армії 1-го Українського фронту. Генерал-майор. Герой Радянського Союзу.
 Петро Сагайдачний  — хорунжий УСС (кулеметні частини), згодом діяч ОУН (м), голова поліції м. Полтава (1941—1942 рр.), редактор газет «Нова Україна» (Харків, 1941), «Голос Полтавщини» (1942).
 Сагайдачний Юрій Мусійович (справжнє прізвище — Шворінь) (1867—1917) — український актор і антрепренер.
 Іван Сагайдачний — український співак (баритон) і танцюрист, відомий за виступами в трупах Д. Гайдамаки, Л. Сабініна, Т. Колесниченка, а також антрепренер.

Іменем видатного українця П.Конашевича-Сагайдачного названо багато об'єктів, у першу чергу — транспортних. Докладніше — у статті Гетьман Сагайдачний.

Див. також 
 Гетьман Сагайдачний — фрегат ВМС України. Названий на честь Петра Конашевича-Сагайдачного.
 Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний — легкий крейсер Чорноморського флоту Української Держави.
 Гетьман Сагайдачний — легендарна українська яхта класу Volvo Ocean 60, учасник навколосвітніх перегонів Whitbread Round The World Race (зараз — Volvo Ocean Race) 1993-94 року.
 Сагайдачний — панцерний потяг збройних сил УНР.
 Петро Сагайдачний — срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України.
 Гетьман Сагайдачний — фірмовий денний поїзд Укрзалізниці сполученням Харків-Суми.

Українські прізвища